Johan Samuelsson kan syfta på bland andra:

* Johan Samuelsson (1869–1936), svensk klassisk filolog
 Johan Samuelsson  (född 1971), svensk musikalartist